Skirmuntowicze – hipotetyczna dynastia obejmująca przodków i krewnych wstępnych wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Do pewnych krewnych tego ostatniego zalicza się jego brata (bądź też brata stryjecznego) Witenesa oraz starszych o jedno pokolenie braci – Butygejda (Budikida) i Butywida (zwanego też Pukuwerem) – ojca lub stryja Giedymina. Ojcem tych dwóch braci miał być Trojden, lub też któryś z jego bliskich krewnych. Trojden z kolei możliwe, że był synem eponima dynastii Skirmunta (zwanego przez źródła ruskie Skołomendem). Ojcem tegoż możliwe zaś, że był Erdiwił, władca południowożmudzki z Ejragoły.

Hipotetyczny rodowód Skirmuntowiczów 

Opracowanie na podstawie: T. Wasilewski, Początkowe dzieje dynastii Giedymina, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, praca zbiorowa, Warszawa 1997, s. 362.

Bibliografia 
 Tęgowski J., Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań-Wrocław 1999, , s. 15–17.
 Wasilewski T., Początkowe dzieje dynastii Giedymina, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, praca zbiorowa, Warszawa 1997, s. 347–362, .

Dynastie
Władcy Litwy